Nazwa promów armatora Stena Line

 Stena Scandinavica (zbudowana w 1973)
 Stena Scandinavica (zbudowana w 1974) – późniejszy MS Wind Ambition
 Stena Scandinavica (zbudowana w 1988) – nazwa noszona w latach 1986-2011, obecnie MF Stena Spirit
 Stena Scandinavica (zbudowany w 2003)